Октай:

 Октай, Метин (1936—1991) — турецкий футболист, нападающий.
 Октай Рифат (1914—1988) — турецкий поэт и драматург.
 Октай Табасаран — генеральный секретарь Всемирного водного конгресса.